Скитникът евреин може да се отнася за:

 Скитникът евреин (нем. Der Ewige Jude), немски филм;
 Скитникът евреин, роман от Йожен Сю;
 Скитникът евреин, стихосбирка от Бернардас Берджионис;

Вижте също 
 Ахасфер